Чэнь Линь:
* Чэнь Линь (II—III вв. н. э.) — китайский чиновник и поэт.
 Чэнь Линь (1260–1320) — китайский художник времён империи Юань.
 Чэнь Линь (1543—1607) — китайский адмирал.
 Чэнь Линь (род. 1945) — китайский физиолог, академик АН КНР.
 Чэнь Линь — китайская прыгунья в воду, чемпионка мира (1986).
 Чэнь Линь (род. 1977) — китайская бадминтонистка, призёр чемпионата мира (2001).
 Чэнь Линь — китайская легкоатлетка (бег на 400м), чемпионка Азии (2009).